Eggerbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Eggerbauer (* 1932), deutscher Eishockeyspieler 
 Michael Eggerbauer (* 1960), deutscher Eishockeyspieler